Tostesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tostesjön, Skåne, sjö i Osby kommun,  (3,41 ha)
Tostesjön, Småland, sjö i Älmhults kommun,  (7,37 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn